Collet de Sant Pere: coll del terme municipal de Castellar de la Ribera, a la comarca del Solsonès,
 Collet de Sant Pere: coll del terme municipal de l'Estany, a la comarca del Moianès.